Beurlen ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Beurlen (1901–1985), deutscher Paläontologe
 Wilhelm Beurlen (1843–1924), deutscher Politiker